Гент — Вевельгем U23 (, также известная как Kattekoers и Дейнзе — Ипр — ежегодная шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся во Фламандском регионе Бельгии. Андеровская версия велогонки Гент — Вевельгем.

Созданная в 1934 году, велогонка имела различные названия: с 1934 по 1948 годы — Les 3 villes du Beffroi, с 1949 по 2015 год — Kattekoers, с 2016 года — Gent-Wevelgem/Kattekoers-Ieper.

С 2011 года входит в UCI Europe Tour, с 2011 года по 2015 год имела категорию 1.2. С 2016 года велогонка также входит в UCI Кубок Наций U23, и имеет категорию 1.Ncup.

История 
В 1934 году Royal Yprois Cycling Club организовал велогонку между Гентом и Ипром для гонщиков в категории юниоров. Она получила название «3 villes du Beffroi» (гонка «трех городов — колоколен»), поскольку проходила по маршруту Гент — Брюгге — Ипр. Эта гонка имела семь изданий с 1934 по 1939 и в 1946 году. В 1947 году она стала гонкой для независимых велогонщиков, затем в 1948 году для гонщиков-любителей.

В 1949 году она стала именоваться «Kattekoers». В 1958 году гонка была отменена из-за снегопада в конце маршрута между Ипром и Хевелландом.

Старт велогонки перемещается из Гента в Дейнзе .

С 2011 года «Kattekoers» является частью календаря UCI Europe Tour. Она открыта для бельгийских профессиональных континентальных команд, континентальных команд, национальных команд и региональных или клубных команд. Команды Мирового тура UCI (первый дивизион) не могут участвовать. Гонка также входит в бельгийский гоночный календарь Topcompétition, созданный Бельгийской королевской велосипедной лигой, даёт классификацию бельгийским велогонщикам до 27 лет, принадлежащим к континентальным командам или бельгийским клубам.

В 2016 году велогонка вошла в UCI Кубок Наций U23. Велогонка проводится в тот же день, что и взрослая велогонка Гент — Вевельгем и на том же маршруте.

Проведение соревнования в 2020 году отменено в связи с пандемией COVID-19.

Победители

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт deinze-ieper.be
 Официальный сайт kattekoers.be
 
 
 
 
 
 
 Гент — Вевельгем U23 (cyclingarchives.com)
 Гент — Вевельгем U23 (cqranking.com)
 Гент — Вевельгем U23 (procyclingstats.com)
 Гент — Вевельгем U23 (memoire-du-cyclisme.eu)
 Гент — Вевельгем U23 (cyclebase.nl)

Мероприятия, регулярно проводимые с 1934 года
Велогонки в Бельгии